Kei Nishikori ha battuto in finale Michael McClune 6–4, 6-1.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Fernando Romboli (quarti)
  Ričardas Berankis (semifinali)

  Guillermo Rivera (quarti) 
  Kei Nishikori (campione)

Tabellone

Finali

Sony Ericsson Open 2007